Spitzendorf ist der Name folgender Orte:

 Spitzendorf (Witzmannsberg), Dorf in der Gemeinde Witzmannsberg, Landkreis Passau, Bayern
 Spitzendorf (Wedel), Ortsteil von Wedel, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein